Усть-Медве́дицкий о́круг — административная единица в области Войска Донского Российской империи; окружное управление было в станице Усть-Медведицкая.

Занимал центр северного отрезка области, имея направление с юго-запада на северо-восток; рекой Дон разделялся на 2 части: южную, меньшую, лежащую по правую сторону, и северную, большую — по левую сторону реки.

История 
К началу XX века область Войска Донского состояла из 9 округов: 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Черкасского, Ростовского, Сальского и Таганрогского.

В 1886 году западная часть Усть-Медведицкого округа присоединена к Донецкому округу.

В 1918 году из частей Усть-Медведицкого, Донецкого и Хопёрского округов был образован Верхне-Донской.

Казаки округа служили в следующих частях: Лёгкая кавалерия — 3-й Донской Ермака Тимофеева, 20-й, 37-й, 15-й Донской генерала Краснова 1-го, 32-й, 49-й, 17-й Донской генерала Бакланова, 34-й, 51-й, Конная артиллерия — 5-я, 12-я, 19-я Донские казачьи батареи, отдельные сотни — 5-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я
В начале XX века в станице Усть-Медведицкая в младенчестве жила в приёмной семье (незаконнорождённая?) дочь великого князя Михаила, племянница императора Николая II Клавдия Михайловна Аверина.

С упразднением Области Войска Донского 20 марта 1920 года Усть-Медведицкий округ вошёл в состав Донскую область. Постановлением ВЦИК от 4 апреля 1921 г. Усть-Медведицкий округ включён в Царицынскую губернию.

24 мая 1928 года после образования Нижне-Волжской области Усть-Медведицкий округ был ликвидирован.

Современное состояние 
На территории бывшего Усть-Медведицкого округа Области войска Донского сейчас располагаются территории городов Михайловка, Фролово, Даниловский, Клетский, Кумылженский, Серафимовичский, Фроловский, Ольховский и Котовский районы Волгоградской области и Боковский район Ростовской области

География 
Протяжение в длину по прямой, исходящей из самой крайней точки, достигало 300 вёрст, ширина 70—100 вёрст. Площадь округа — 18 084 вёрст², или 1 882 544 десятины. Характер местности довольно разнообразный: холмы, глубокие падины с богатою растительностью сменяются ровною степью, песчаными наносами, но в общем преобладает волнистый рельеф местности, особенно резко выраженный в южной части округа и постепенно сглаживающийся в северной, по мере приближения к границе Саратовской губернии. Почва почти на всем пространстве годна для хлебопашества, процент удобной земли составляет около 30 %; преобладает чернозём, суглинок, местами встречаются песчаники и солончаки.

Округ был сравнительно небеден водой, особенно в северной части: кроме Дона, прорезывавшего округ на протяжении 150 вёрст, имелись значительные притоки — в северной части рек Хопер и Медведица, а в южной — река Чир, из этих притоков наибольшее значение имела река Медведица, которая протекала по всему округу в северной его части, начиная от границы Саратовской губернии и вплоть до впадения в реку Дон, принимая в себя с левой стороны крупный приток — реку Арчеду, которая также не выходила из пределов округа. Реки Хопер и Чир входили в водную систему округа незначительными отрезками. Как Дон, так и Медведица были богаты рыбой. Станицы, расположенные в этом отрезке Дона, славились своими осетровыми и стерляжьими промыслами; река Медведица была поставщицей лещей, судаков и мелкой рыбы. Впоследствии улов сильно упал, но все же берега Дона были усеяны рыбацкими шалашами, и рыба составляла важный продукт пищи и предмет торговли. Озёр было свыше 200, главным образом заливных, которые также изобиловали рыбой и, сдаваемые с торгов в аренду, составляли крупную статью станичных доходов.

Лесная растительность была довольно скудной — от станичных лесов остались небольшие перелески, за редкими исключениями, как, например, вблизи хутора Ольховского, где казаки сумели сохранить свои лесные участки; только казённые дачи да частновладельческие и монастырские спасали округ от полного обезлесения. Площадь, занятая лесом, определялась в 100 тыс. дес. Преобладающими породы были: дуб, ольха, вяз. Станицы округа были богаты садами и левадами, в последних исключительно произрастали вербы. В падинах и по крупным оврагам встречались небольшие перелески: по склонам холмов произрастали кустарниковые породы — боярышник, барбарис, по мокрым низинам — хворост и лозняк. Округ был богат пойменными лугами, дававшими после хорошего разлива такой большой урожай травы, что значительная часть её оставалась неубранной и гибла под ногами скота. Преобладающими травами являлись здесь осоковые. Много также было и степных суходольных покосов, главным образом по долинам, по оврагам, по старым заброшенным пашням; лесных покосов было совсем мало.

Население 
В 1820 году в округе проживало  жителей.

Жителей (1897)  ( мужчины и  женщин); на 1 версту² приходилось 13,8 жителя. В том числе русские — , украинцы — , немцы — . Слабее населены были в области только округа Второй Донской (10,3) и Сальский (4,5). Казаки составляли 75 % всего населения, большинство православные; раскольников около 24 тыс., 849 населённых пунктов, причисленных к 18 станицам и 8 волостям.

Административное деление 
В 1918 году в состав округа входили:

Экономика 
Из 1 883 664 десятин принадлежало: казачьим станицам — 1 518 860, крестьянам в наделе — 27 646, частным владельцам — 60 743, церквам и другим учреждениям — 5252; кроме того, отведено в пользование чиновников — 121 254 дес. Войсковой земли: отведённой — 28 620, под лесом — 23 367, свободной — 97 922 дес. Из свободных войсковых земель сдавались в аренду свыше 40 тыс. дес.; средняя арендная плата за десятину составляла  в год (1897). Удобной земли считалось 1 466 041, леса — 100 016 дес.; остальные 317 607 дес. — среднеудобные и неудобные пространства.

Усть-Медведицкий округ был чисто земледельческий: хлебопашество и скотоводство составляли главнейшее занятие населения. Под посевами было 322 тыс. дес. Высевалось ежегодно до 180 000 четвертей хлеба, снималось в год среднего урожая 1 700 000 четвертей; средняя урожайность колебалась около  значительным был вывоз хлеба. Господствовала залежная система. Главные хлеба — пшеница, овёс и просо, реже ячмень, рожь, горох, чечевица. Значительной была культура льна. Бахчеводство развито (13 860 дес.): нет ни одного дома, который не имел бы своей бахчи; сеяли преимущественно арбузы, тыквы и дыни; в южной части, ближе к границе Саратовской губернии, близ Грязе-Царицынской железной дороги, бахчеводство принимало форму промысла, но занимались им не столько казачье население, сколько пришлый элемент, арендуя казачьи юрты. Огородничество было в большом ходу, но только для собственного потребления, так как сбыта совсем не было. В южном отрезке округа встречались виноградники, но небольших размеров (101 сад, 33 десятины): возделывался почти исключительно столовый сорт виноград.

Скотоводство, как рабочее, так и промышленное, составляло довольно видную отрасль хозяйства в северо-восточной части, примыкающей к Хопёрскому округу, а отчасти и в южной; развивалось мелкое прасольство, процветали скотские ярмарки, на которых формировались значительные партии скота для крупных городов, преимущественно для Москвы и Петербурга. В 1898 году числилось лошадей у казаков 50 414 (в том числе рабочих — 35 312, табунных — 6727, строевых — 8375), у крестьян и других лиц — 6852; волов рабочих — 99 139, коров — 64 055, молодого рогатого скота — 101 742 голов, овец 231 113 (тонкорунных — 2244), коз — 19 621, свиней — 50 534, верблюдов — 346.

Хлебных магазинов было 161, в них налицо было хлеба 42 261 четверть, в ссудах и недоимках 47 665 четвертей. Продовольственных капиталов не было. Фабрик и заводов имелось 712, с 1036 рабочими и производством на 784 тыс. руб.; самое значительное производство — мукомольное. Торговля в станицах, слободе Михайловке и на 69 ярмарках; главные её предметы — хлеб, скот и сено. За отсутствием на местах крупных рынков и за неимением подвозных путей к отдалённым торговым пунктам положение производителей было крайне незавидным: в Усть-Медведицком округе более, чем где-либо, процветало «тарханство», то есть власть мелких скупщиков, пользовавшимися с громадной для себя выгодой всеми затруднительными для производителя случаями. Усть-Медведицкий округ был беден путями сообщения: только одна Грязе-Царицынская железная дорога перерезала северную часть округа на 95 верст; пароходство по Дону прекратилось; грунтовые дороги крайне неустроены. Пристаней на Дону 3, станций железных дорог 4; из них значительная — Себрякова (в 1899 году с неё было отправлено 2708 тыс. пудов, разгружено — 3328 тыс. пудов). Почтово-телеграфных отделений 5, одних почтовых — 6. Медицинских участков 5, больниц 5, аптек 6, врачей 12, низшего медицинского персонала 14. Учебных заведений 65, из них 1 среднее, 1 окружное, 1 духовное, 1 профессиональное; остальные — станичные и сельские школы. За скудостью средств, отпускаемых на школьное дело, последнее было поставлено неудовлетворительно. Православных церквей 59, монастырей 2, часовен 3, единоверческая церковь — 1, часовня 1, раскольничьих молелен 11.

Знаменитые люди 

 Крюков, Фёдор Дмитриевич (1870—1920) — писатель, участник Белого движения.
 Поляков, Павел Сергеевич (1902—1991) — писатель, эмигрант, автор романа «Смерть Тихого Дона»
 Миронов, Филипп Кузьмич (1872—1921) — советский военачальник, командарм 2-й конной армии.
 Блинов, Михаил Федосеевич (1892—1919) — советский военачальник, командир кавалерийской дивизии 9-й армии.
 Попов, Маркиан Михайлович (1902—1969) — генерал армии, Герой Советского Союза.
 Серафимович, Александр Серафимович (1863—1949) — советский писатель.
 Недорубов, Константин Иосифович (1889—1978) — участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, командир эскадрона, гвардии капитан.
 Блинов, Константин Минаевич (1911—1943) — советский танкист, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Свечников, Михаил Степанович (1881—1938) — подполковник Русской императорской армии, участник обороны крепости Осовец, советский военачальник, военный историк, военный теоретик, один из авторов идеологии и концепции создания специальных сил, комбриг (1935).
 В 1902 году известный композитор В. И. Сокальский был прокурором при Усть-Медведицком окружном суде.

Примечания

См. также 
 Административное деление области Войска Донского в 1918 году

Литература

Ссылки 
 Донского Войска Область, Л. Вейнберг. СПб., 1897.
 История станицы и округа